Compuerta puede referirse a:

 Compuerta lógica o puerta lógica, dispositivo electrónico que es la expresión física de un operador booleano en la lógica de conmutación. 

 Compuerta hidráulica, dispositivo hidráulico - mecánico destinado a regular el flujo de agua u otro fluido en una tubería, en un canal, presas, esclusas, obras de derivación u otra estructura hidráulica.